Verrier ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Verrier (1928–2019), französischer Automobilrennfahrer
 Jean Alix Verrier (* 1931), haitianischer Geistlicher, Bischof von Les Cayes
 Max Le Verrier (1891–1973), französischer Bildhauer
 Urbain Le Verrier (1811–1877), französischer Mathematiker und Astronom

Le Verrier steht für:

 Le Verrier (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Le Verrier (Marskrater)
 Le Verrier (U-Boot), französisches U-Boot

Siehe auch:
 Leverrier